Пославский — русская фамилия; имеет женскую форму Пославская.

Известные носители 
 Пославский, Борис Дмитриевич (1897—1951) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Пославский, Виктор Васильевич (1896—1979) — советский гидротехник, академик ВАСХНИЛ.